Список активных сепаратистских движений:
 Список активных сепаратистских движений в Азии
 Список активных сепаратистских движений в Америке
 Список активных сепаратистских движений в Африке
 Список активных сепаратистских движений в Океании

 См. также 
 Список автономий по странам
 Список зависимых территорий
 Список списков списков: Политика